14-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 24 октября по 3 ноября 1951 года в Тбилиси в парке культуры и отдыха имени С.М.Кирова с участием 24 команд. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграло московское «Динамо».

Система проведения чемпионата 
В чемпионате приняли участие 11 клубных команд из РСФСР и УССР и 13 сборных команд остальных союзных республик (кроме Туркменской). 

Соревнования состояли из двух этапов — предварительного и финального. В финальном этапе участвовали 8 лучших команд по итогам предварительной стадии, разыгравшие по круговой системе места с 1-го по 8-е.

Результаты

Предварительный этап

Финальный этап

За 1—8 места

За 9—16 места 
 9. «Наука» Москва
 10. Латвийская ССР
 11. «Медик» Киев
 12. «Спартак» Иркутск
 13. Литовская ССР
 14. «Искра» Куйбышев
 15. Эстонская ССР
 16. Карело-Финская ССР

За 17—24 места 
 17. Узбекская ССР
 18. Белорусская ССР
 19. Азербайджанская ССР
 20. Молдавская ССР
 21. Казахская ССР
 22. Киргизская ССР
 23. Таджикская ССР
 24. Армянская ССР

Призёры 

 «Динамо» (Москва): Антонина Ильина, Галина Козлова, Зинаида Кузькина, Серафима Кундиренко, Вера Озерова, Ираида Седова, Валентина Силуянова, Татьяна Стангрит, Лидия Стрельникова, Александра Чудина. Тренер — Николай Бендеров.

 «Локомотив» (Москва): Татьяна Бунина, Александра Дёмина, Полина Зендрикова, Милития Кононова, Александра Курятникова, Антонина Моисеева, В.Окороченкова, Тамара Петрова, Валентина Свиридова, Мария Сёмина. Тренер — Михаил Крылов.

 «Спартак» (Ленинград): Анна Афанасьева, Таисия Барышникова, Н.Вышкинд, Алиса Галахова, Валентина Гладкова, В.Зинковец, Валентина Квашенинникова, Мария Топоркова, Кира Шманцырь. Тренер — Дмитрий Шилло.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1951 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1951 году
Спорт в Грузии в 1951 году
Октябрь 1951 года
Ноябрь 1951 года
Спортивные соревнования в Тбилиси